Stand Up and Fight peut faire référence : 

 à un film de Edward Laemmle sorti en 1921 ;
à un film de W. S. Van Dyke sorti en 1939 ;
au  album studio du groupe anglais Quartz sorti en 1980 ;
 au  album studio du groupe finlandais Turisas sorti en 2011.

Homonymie de titre